Баудх:

 Баудх — город в штате Орисса, Индия.
  Баудх — округ в штате Орисса, Индия.